Macháček, Machacek sont des patronymes pouvant désigner:

 Alex Machacek (né en 1972), guitariste autrichien
 Jan Machacek (né en 1972), joueur tchèque de rugby à XV 
 Jiří Macháček (né en 1966), acteur tchèque
 Martin Macháček (né en 1989), footballeur professionnel tchèque 
 Spencer Machacek (né en 1988), joueur professionnel de hockey sur glace canadien